Napoleó és el nom de dos emperadors de França, de la dinastia Bonaparte: 
 Napoleó I (Napoleó Bonaparte, 1769-1821; va regnar durant 1804-1814) 
 Napoleó III (Lluís Napoleó Bonaparte, 1808-1873; va regnar durant 1852-1870).
 El títol de Napoleó II de França va ser adoptat pels Bonapartistes per a referir-se al fill de Napoleó, François Charles Joseph Napoléon Bonaparte, Rei de Roma (1812-1833), que mai va regnar.
 Altres Napoleons:
 Napoleó De Pauw (1800-1859), tinent del Batlle de Gant que va donar el seu nom al canal Braç Napoleó De Pauw

Vegeu també 
 Napoleon